Blackford (Edinburgh), een plaats in Schotland
Blackford (Perth and Kinross), een plaats in Schotland
Blackford (motorfiets), een Brits historische motorfietsmerk
Blackford County, een county in Indiana
USS Blackford, een schip van de United States Navy